Der Begriff Ruvu steht für:

 einen Fluss in der tansanischen Region Kilimandscharo, siehe Ruvu (Pangani)
 einen Fluss in der tansanischen Region Pwani, siehe Ruvu (Indischer Ozean)
 eine Ortschaft in Tansania, siehe Ruvu (Stadt)
 einen Fußballverein in Dodoma (Tansania), siehe JKT Ruvu Stars 
 ein Naturschutzgebiet in Tansania, siehe Ruvu Süd Reservat